Milan Bogdanović ist der Name folgender Personen:

* Milan Bogdanović (Übersetzer) (1876–1942), jugoslawischer Übersetzer 
 Milan Bogdanović (Schriftsteller) (1892–1964), jugoslawischer Schriftsteller und Literaturkritiker